Bötig ist der Familienname folgender Personen:

 Ingo Bötig, deutscher Journalist und Fernsehmoderator 
 Klaus Bötig (* 1948), deutscher Reiseschriftsteller